W Polsce
 Koszęcin – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Deszczno 
 Koszęcin – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Koszęcin – gmina w powiecie lublinieckim
 Koszęcin – gromada w powiecie lublinieckim